Квирнбах може бити:
 Квирнбах (Вестервалд), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Вестервалд.
 Квирнбах (Палатинат), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Кузел.